Вальс-Зіценгайм — муніципалітет у Австрії, земля Зальцбург
 Вальс-Зіценгайм — колишня назва стадіону Ред Булл Арена в муніципалітеті Вальс-Зіценгайм